Di seguito una lista di asteroidi dal numero 522001 al 523000 con data di scoperta e scopritore.

522001–522100 

|-
| 522001  - ||  || || WISE 
|-
| 522002  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522003  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522004  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522005  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522006  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522007  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522008  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522009  - ||  || || CSS 
|-
| 522010  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522011  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522012  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522013  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522014  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522015  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522016  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522017  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522018  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522019  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522020  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522021  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522022  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522023  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522024  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522025  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522026  - ||  || || CSS 
|-
| 522027  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522028  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522029  - ||  || || CSS 
|-
| 522030  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522031  - ||  || || CSS 
|-
| 522032  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522033  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522034  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522035  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522036  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522037  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522038  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522039  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522040  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522041  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522042  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522043  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522044  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522045  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522046  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522047  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522048  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522049  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522050  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522051  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522052  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522053  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522054  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522055  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522056  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522057  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522058  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522059  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522060  - ||  || || CSS 
|-
| 522061  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522062  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522063  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522064  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522065  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522066  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522067  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522068  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522069  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522070  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522071  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522072  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522073  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522074  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522075  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522076  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522077  - ||  || || CSS 
|-
| 522078  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522079  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522080  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522081  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522082  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522083  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522084  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522085  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522086  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522087  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522088  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522089  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522090  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522091  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522092  - ||  || || CSS 
|-
| 522093  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522094  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522095  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522096  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522097  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522098  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522099  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522100  - ||  || || Spacewatch 
|}

522101–522200 

|-
| 522101  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522102  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522103  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522104  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522105  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522106  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522107  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522108  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522109  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522110  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522111  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522112  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522113  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522114  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522115  - ||  || || CSS 
|-
| 522116  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522117  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522118  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522119  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522120  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522121  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522122  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522123  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522124  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522125  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522126  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522127  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522128  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522129  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522130  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522131  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522132  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522133  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522134  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522135  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522136  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522137  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522138  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522139  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522140  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522141  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522142  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522143  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522144  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522145  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522146  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522147  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522148  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522149  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522150  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522151  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522152  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522153  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522154  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522155  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522156  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522157  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522158  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522159  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522160  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522161  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522162  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522163  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522164  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522165  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522166  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522167  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522168  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522169  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522170  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522171  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522172  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522173  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522174  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522175  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522176  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522177  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522178  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522179  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522180  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522181  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522182  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522183  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522184  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522185  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522186  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522187  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522188  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522189  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522190  - ||  || || CSS 
|-
| 522191  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522192  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522193  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522194  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522195  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522196  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522197  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522198  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522199  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522200  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

522201–522300 

|-
| 522201  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522202  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522203  - ||  || || CINEOS 
|-
| 522204  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522205  - ||  || || CSS 
|-
| 522206  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522207  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522208  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522209  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522210  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522211  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522212  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522213  - ||  || || CSS 
|-
| 522214  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522215  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522216  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522217  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522218  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522219  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522220  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522221  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522222  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522223  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522224  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522225  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522226  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522227  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522228  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522229  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522230  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522231  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522232  - ||  || || CSS 
|-
| 522233  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522234  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522235  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522236  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522237  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522238  - ||  || || K. Sárneczky, Z. Kuli 
|-
| 522239  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522240  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522241  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522242  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522243  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522244  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522245  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522246  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522247  - ||  || || CSS 
|-
| 522248  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522249  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522250  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522251  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522252  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522253  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522254  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522255  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522256  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522257  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522258  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522259  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522260  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522261  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522262  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522263  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522264  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522265  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522266  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522267  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522268  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522269  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522270  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522271  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522272  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522273  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522274  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522275  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522276  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522277  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522278  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522279  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522280  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522281  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522282  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522283  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522284  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522285  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522286  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522287  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522288  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522289  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522290  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522291  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522292  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522293  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522294  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522295  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522296  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522297  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522298  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522299  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522300  - ||  || || Spacewatch 
|}

522301–522400 

|-
| 522301  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522302  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522303  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522304  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522305  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522306  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522307  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522308  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522309  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522310  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522311  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522312  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522313  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522314  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522315  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522316  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522317  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522318  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522319  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522320  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522321  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 522322  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522323  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522324  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522325  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522326  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522327  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522328  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522329  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522330  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522331  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522332  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522333  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522334  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522335  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522336  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522337  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522338  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522339  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522340  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522341  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522342  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522343  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522344  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522345  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522346  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522347  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522348  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522349  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522350  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522351  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522352  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522353  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522354  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522355  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522356  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522357  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522358  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522359  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522360  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522361  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522362  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522363  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 522364  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522365  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522366  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522367  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522368  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522369  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522370  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522371  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522372  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522373  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522374  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522375  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522376  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522377  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522378  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522379  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522380  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522381  - ||  || || CSS 
|-
| 522382  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522383  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522384  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522385  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522386  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522387  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522388  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522389  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522390  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522391  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522392  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522393  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522394  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522395  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522396  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522397  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522398  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522399  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522400  - ||  || || Spacewatch 
|}

522401–522500 

|-
| 522401  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522402  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522403  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522404  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522405  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522406  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522407  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522408  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522409  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522410  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522411  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522412  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522413  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522414  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522415  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522416  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522417  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522418  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522419  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522420  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522421  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522422  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522423  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522424  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522425  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522426  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522427  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522428  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522429  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522430  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522431  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522432  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522433  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522434  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522435  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522436  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522437  - ||  || || CSS 
|-
| 522438  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522439  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522440  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522441  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522442  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522443  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522444  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522445  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522446  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522447  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522448  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522449  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522450  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522451  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522452  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522453  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522454  - ||  || || ADAS 
|-
| 522455  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522456  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522457  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522458  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522459  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522460  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522461  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522462  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522463  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522464  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522465  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522466 Auyeung ||  || || WISE 
|-
| 522467  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522468  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522469  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522470  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522471  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522472  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522473  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522474  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522475  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522476  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522477  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522478  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522479  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522480  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522481  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522482  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522483  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522484  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522485  - ||  || || SSS 
|-
| 522486  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522487  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522488  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522489  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522490  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522491  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522492  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522493  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522494  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522495  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522496  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522497  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522498  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522499  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522500  - ||  || || Spacewatch 
|}

522501–522600 

|-
| 522501  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522502  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522503  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522504  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522505  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522506  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522507  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522508  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522509  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522510  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522511  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522512  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522513  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522514  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522515  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522516  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522517  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522518  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522519  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522520  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522521  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522522  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522523  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522524  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522525  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522526  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522527  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522528  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522529  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522530  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522531  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522532  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522533  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522534  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522535  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522536  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522537  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522538  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522539  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522540  - ||  || || CSS 
|-
| 522541  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522542  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522543  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522544  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522545  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522546  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522547  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522548  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522549  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522550  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522551  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522552  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522553  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522554  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522555  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522556  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522557  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522558  - ||  || || CSS 
|-
| 522559  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522560  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522561  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522562  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522563 Randyflynn ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522564  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522565  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522566  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522567  - ||  || || LONEOS 
|-
| 522568  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522569  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522570  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522571  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522572  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522573  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522574  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522575  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522576  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522577  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522578  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522579  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522580  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522581  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522582  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522583  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522584  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522585  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522586  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522587  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522588  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522589  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522590  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522591  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522592  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522593  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522594  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522595  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522596  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522597  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522598  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522599  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522600  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

522601–522700 

|-
| 522601  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522602  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522603  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522604  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522605  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522606  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522607  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522608  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522609  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522610  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522611  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522612  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522613  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522614  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522615  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522616  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522617  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522618  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522619  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522620  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522621  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522622  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522623  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522624  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522625  - ||  || || SSS 
|-
| 522626  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522627  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522628  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522629  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522630  - ||  || || CSS 
|-
| 522631  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522632  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522633  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522634  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522635  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522636  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522637  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522638  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522639  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522640  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522641  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522642  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522643  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522644  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522645  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522646  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522647  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522648  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522649  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522650  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522651  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522652  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522653  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522654  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522655  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522656  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522657  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522658  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522659  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522660  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522661  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522662  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522663  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522664  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522665  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522666  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522667  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522668  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522669  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522670  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522671  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522672  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522673  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522674  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522675  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522676  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522677  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522678  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522679  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522680  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522681  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522682  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522683  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522684  - ||  || || CSS 
|-
| 522685  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522686  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522687  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522688  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522689  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522690  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522691  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522692  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522693  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522694  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522695  - ||  || || CSS 
|-
| 522696  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522697  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522698  - ||  || || CSS 
|-
| 522699  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522700  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

522701–522800 

|-
| 522701  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522702  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522703  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522704  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522705  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522706  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522707  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522708  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522709  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522710  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522711  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522712  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522713  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522714  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522715  - ||  || || CSS 
|-
| 522716  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522717  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522718  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522719  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522720  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522721  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522722  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522723  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522724  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522725  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522726  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522727  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522728  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522729  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522730  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522731  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522732  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522733  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522734  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522735  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522736  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522737  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522738  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522739  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522740  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522741  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522742  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522743  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522744  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 522745  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522746  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522747  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522748  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522749  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522750  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522751  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522752  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522753  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522754  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522755  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522756  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522757  - ||  || || SSS 
|-
| 522758  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522759  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522760  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522761  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522762  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522763  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522764  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522765  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522766  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522767  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522768  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522769  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522770  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522771  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522772  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522773  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522774  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522775  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522776  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522777  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522778  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522779  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522780  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522781  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522782  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522783  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522784  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522785  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522786  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522787  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522788  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522789  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522790  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522791  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522792  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522793  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522794  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522795  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522796  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522797  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522798  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522799  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522800  - ||  || || Spacewatch 
|}

522801–522900 

|-
| 522801  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522802  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522803  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522804  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522805  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522806  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522807  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522808  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522809  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522810  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522811  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522812  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522813  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522814  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522815  - ||  || || CSS 
|-
| 522816  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522817  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522818  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522819  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522820  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522821  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522822  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522823  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522824  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522825  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522826  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522827  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522828  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522829  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522830  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522831  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522832  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522833  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522834  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522835  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522836  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522837  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522838  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522839  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522840  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522841  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522842  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522843  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522844  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522845  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522846  - ||  || || LONEOS 
|-
| 522847  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522848  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522849  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522850  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522851  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522852  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522853  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522854  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522855  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522856  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522857  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522858  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522859  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522860  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522861  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522862  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522863  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522864  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522865  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522866  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522867  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522868  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522869  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522870  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522871  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522872  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522873  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522874  - ||  || || LONEOS 
|-
| 522875  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522876  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522877  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522878  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522879  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522880  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522881  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522882  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522883  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522884  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522885  - ||  || || CSS 
|-
| 522886  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522887  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522888  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522889  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522890  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522891  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522892  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522893  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522894  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522895  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522896  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522897  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522898  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522899  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522900  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

522901–523000 

|-
| 522901  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522902  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522903  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522904  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522905  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522906  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522907  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522908  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522909  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522910  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522911  - ||  || || CSS 
|-
| 522912  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522913  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522914  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522915  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522916  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522917  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522918  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522919  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522920  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522921  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522922  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522923  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522924  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522925  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522926  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522927  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522928  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522929  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522930  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522931  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522932  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522933  - ||  || || CINEOS 
|-
| 522934  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522935  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522936  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522937  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522938  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522939  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522940  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522941  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522942  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522943  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522944  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522945  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522946  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522947  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522948  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522949  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522950  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522951  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522952  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522953  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522954  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522955  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522956  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522957  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522958  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522959  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522960  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522961  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522962  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522963  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522964  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522965  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522966  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522967  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522968  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522969  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522970  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522971  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522972  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522973  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522974  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522975  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522976  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522977  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522978  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522979  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522980  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522981  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522982  - ||  || || CSS 
|-
| 522983  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522984  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522985  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522986  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522987  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522988  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522989  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522990  - ||  || || WISE 
|-
| 522991  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522992  - ||  || || CSS 
|-
| 522993  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 522994  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522995  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522996  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 522997  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522998  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 522999  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 523000  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0522001